Renaissance peut désigner :

Périodes historiques 
 La Renaissance, une période de l'histoire européenne considérée comme l'amorce de l'époque moderne, avec ses déclinaisons dans quelques pays :
 Renaissance italienne (Rinascimento), du  ;
 Renaissance française, au .

 Le terme Renaissance est aussi attaché aux styles artistiques de cette période :
 Art de la Renaissance ;
 Architecture de la Renaissance ;
 Peinture de la Renaissance ;
 Musique de la Renaissance ;

 Le terme renvoie parfois au mouvement intellectuel caractérisant cette période :
 Humanisme de la Renaissance ;

 Par analogie, et à la suite d'un renouveau de l'historiographie médiévale, le terme « Renaissance » a servi aussi à désigner les périodes de renouveau au Moyen Âge. On distingue pour cette époque :
 la renaissance isidorienne dans l'Espagne du  ;
 la renaissance northumbrienne dans l'Angleterre du  ;
 la renaissance carolingienne aux  ;
 la renaissance ottonienne aux  ;
 la renaissance macédonienne dans l'Empire byzantin du  ;
 la renaissance du  en Occident ;

On distingue aussi :
 la renaissance catalane ou Renaixença au  ;
la renaissance culturelle arabe ou Nahda au  ;

Journal 
La Renaissance est un journal hebdomadaire français d'information régionale.

Bande dessinée 
 Renaissance est le  de la série de bande dessinée belge Aria ;
 Renaissance est le douzième tome de la série Les Légendaires de Patrick Sobral.
 Renaissance est une série d'albums de science-fiction (dessin : Emem et scénario : Fred Duval et Frédéric Blanchard) publié par Dargaud.

Cinéma 
 Renaissance est un court métrage d'animation français réalisé par Walerian Borowczyk, sorti en 1964 ;
 Renaissance est un film britannique et canadien de Gillies MacKinnon sorti en 1997 ;
 Renaissance est un film européen d'animation de Christian Volckman sorti en 2006 ;
 Renaissances (Self/less) est un film américain de Tarsem Singh sorti en 2015.

Géographie 
 Renaissance est un quartier de la ville-haute de Bar-le-Duc dans la Meuse ;
 L'hôpital de la Renaissance est un établissement public hospitalier de N'Djaména (Tchad) ;

Littérature 
 Renaissance (1999), recueil de poèmes de l'écrivain français Michel Houellebecq ;
 Renaissance (1998), roman de l'écrivain américain Danielle Steel ;
 Renaissance (2001), roman de l'écrivain américain Gregory Keyes ;
 Renaissance (2011), le premier tome de la série Les Héritiers d'Enkidiev de l'écrivaine québécoise Anne Robillard ;
 Renaissance (2019), un roman de Rebecca Roanhorse s'inscrivant dans l'univers étendu de Star Wars.

Musique 
 La Renaissance est l'hymne national de la République centrafricaine.
 Renaissance est un groupe anglais de rock progressif.
 Renaissance est le premier album de ce groupe, sorti en 1969.
 Renaissance est un album du groupe américain Village People, sorti en 1981.
 Renaissance est un album du groupe allemand Faun, sorti en 2005.
 Renaissance est un album du groupe de rap français TLF sorti en 2010.
 La Renaissance est une salle de spectacle à Mondeville, près de Caen.
Renaissance est un album du bassiste de jazz Marcus Miller, sorti en 2012.
Renaissance est un album de la chanteuse américaine Beyoncé, sorti en .

Religion 
 Le bouddhisme comprend le concept de punarbhava, ou « renaissance » ;

Sport 
HC Renaissance Montegnée: Club belge de handball
Renaissance de Berkane: Club marocain de handball

Télévision 
 Renaissance (Born Again), épisode de la  de la série télévisée X-Files ;
 Renaissances (Deadalive), épisode de la  de la série télévisée X-Files ;
 Renaissances mini-série télévisée franco-belge réalisée par Frank Van Passel.

Transports 
 Renaissance est un modèle d'autocar de l'Amérique du Nord de Motor Coach Industries (MCI) ;
 Renaissance puis World Renaissance, un paquebot construit en 1966
 Renaissance Cruises, une ancienne compagnie maritime.

Exposition 
 Renaissance est une exposition temporaire du Louvre-Lens qui a été présentée du  au .

Politique 
 Renaissance est un parti politique monégasque.
 Renaissance est un parti politique bulgare.
 Renaissance est le nouveau nom de La République en marche à partir de .
 Un parti politique islandais, Viðreisn, porte un nom pouvant se traduire par Réforme, Redressement ou Renaissance. 
 Un parti politique tunisien, Ennahdha (« Mouvement de la Renaissance »)

Jeux vidéo 
 Renaissance est un jeu vidéo d’action publié par Impressions Games en 1990